As in a Looking Glass (film, 1903)
 As in a Looking Glass (film, 1911)